Política:
 Partit Socialdemòcrata d'Andorra
 Partit Socialista d'Andalusia
 Partit Socialista d'Aragó
 Medicina: Antigen específic de la pròstata
 Automobilisme: PSA